Par nebo PAR může znamenat:
 par, francouzská předložka s významem přes nebo prostřednictvím. Objevuje se mj. v ustálených souslovích jako
 par avion – letecky, leteckou poštou, letadlem
 par excellence – vynikající, především, v pravém smyslu slova
 par force – násilím, násilně
 Par (golf) – předurčený počet úderů na jamku v golfu
 PAR (Picture Aspect Ratio), zkratka pro formát obrazu
 Par, zkratka pro biblické Knihy kronik (Paralipomenon)
 PAR, kód Paraguaye
 Přesný přibližovací radar – druh leteckého naváděcího systému

Reference

Externí odkazy